Rumäniens premiärminister (rumänska: Prim-ministrul României) är Rumäniens regeringschef.

Premiärministern har, tillsammans med regeringen sitt residens i Victoriapalatset vid Segertorget i Bukarest.

Lista över Rumäniens premiärministrar

Referenser

Noter 

Listor över regeringschefer
Regeringschefsämbeten efter land
Listor med anknytning till Rumänien
Rumäniens premiärministrar